Parasqueva de Roma (m. 180)
 Parasqueva dos Bálcãs — ou da Bulgária, da Sérvia, de Belgrado, de Tirnovo ou de Iaşi 

Desambiguações de santos